Волков, Семён:
 Волков, Семён Алексеевич (1791—1873) — генерал-майор русской императорской армии.
 Волков, Семён Михайлович (1922—1945) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.